Engert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Engert (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernhard Engert (1922–1982), deutscher Maler 
 Erasmus Engert (1796–1871), österreichischer Maler und Restaurator
 Ernst Moritz Engert (1892–1986), deutscher Silhouettenkünstler, Graphiker und Maler
 Florian Engert, deutsch-amerikanischer Neurobiologe
 Hans Engert (1951–2020), deutscher Tennisspieler und -trainer
 Horst Engert (1886–1949), deutscher Literaturwissenschaftler, Philologe und Hochschullehrer
 Josef Engert (1882–1964), deutscher Theologe und Philosoph
 Jürgen Engert (1936–2021), deutscher Journalist
 Karl Engert (1877–1951), deutscher Jurist
 Karl-Heinz Engert (1919–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Marcus Engert (* 1984), deutscher Journalist
 Markus Engert (* 1968), deutscher Goldschmied, Silberschmied, Freischaffender Künstler
 Otto Engert (1895–1945), deutscher kommunistischer Politiker
 Rolf Engert (1889–1962), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Ruthild Engert-Ely (1940–2013), deutsche Opernsängerin mit den Stimmlagen Mezzosopran und Alt
 Sebastian Engert (1774–1830), nassauischer Beamter und Amtmann
 Susann Engert (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Thaddäus Engert (1875–1945), deutscher Theologe und Publizist
 Thomas Engert (* 1965), deutscher Poolbillardspieler
 Wilhelm Engert (1884–1963), österreichischer Diplomat

Siehe auch:
 Engerth